Albanees voetbalelftal onder 16 (mannen)
Albanees voetbalelftal onder 16 (vrouwen)